Лом-Али Хасанович Нальгиев (род. 24 февраля 1991, Назрань, Чечено-Ингушская АССР, РСФСР, СССР) — российский боец смешанных единоборств ингушского происхождения, чемпион Европы по панкратиону, обладатель кубка Европы по панкратиону, призёр чемпионата России по Кудо, чемпион ЮФО по рукопашному бою. Мастер спорта России по восточным боевым единоборствам.

Титулы 
 SHC
 Чемпион SHC в полусреднем весе (один раз)
 ISKA
 Чемпион ISKA в полусреднем весе (один раз)

Статистика боёв 

|-
|Победа
|align=center|21-9
| Алейн Илунга
|Решением (единогласным)
|ACA 146: Абдурахманов - Пессоа
|4 октября 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|20-9
| Павел Гордеев
|Решением (единогласным)
|ACA 140: Резников - Рамос
|17 июня 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|20-8
| Мухамед Коков
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACA 127: Керефов - Албасханов
|28 августа 2021
|align=center|3
|align=center|2:18
|Красноярск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-8
| Денис Сильва
|Решением
(единогласным)
|ACA 120: Фроес - Хасбулаев
|26 марта 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-8
| Иманали Гамзатханов
|Нокаут (ап-кик)
|ACA 111: Абдулвахабов - Сарнавский
|19 сентября 2020
|align=center|1
|align=center|3:42
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|17-8
| Даниэль Скибински
|Единогласным решением
|Babilon MMA 11 Skibinski vs. Nalgiev
|13 декабря 2019
|align=center|5
|align=center|5:00
|Радом, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|17-7
| Игорь Михалишин
|Нокаутом (удар)
|RWC 3 Gdynia
|5 июля 2019
|align=center|1
|align=center|2:03
|Гдыня, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|16-7
| Турсунбек Асильгазиев
|Единогласным решением
|M-1 Challenge 99 Battle of Narts
|17 ноября 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|Назрань, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-7
| Маартен Вотерс
|Нокаутом (удар)
|Strength & Honour Championship 14
|6 октября 2018
|align=center|1
|align=center|N/A
|Дессел, Бельгия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-7
| Курбан Тайгибов
|Единогласным решением
|M-1 Challenge 90 Kunchenko vs. Butenko
|30 марта 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-6
| Рубенилтон Перейра
|Нокаутом (удар)
|M-1 Challenge 86 Buchinger vs. Dalgiev
|24 ноября 2017
|align=center|1
|align=center|3:28
|Назрань, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-5
| Сергей Фалей
|Единогласным решением
|M-1 Challenge 77 Nemkov vs. Markes
|19 мая 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сочи, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-5
| Вадим Куцый
|Раздельным решением
|OFS 10 Heroes Return
|10 декабря 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ярославль, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-4
| Нуралы Насыров
|Техническим нокаутом (удары)
|MMA Kyrgyzstan Boroda MMA
|10 октября 2016
|align=center|2
|align=center|1:17
|Бишкек, Кыргызстан
|
|-
|Победа
|align=center|12-4
| Владимир Никитин
|Единогласным решением
|ACB 44 Young Eagles 12
|3 сентября 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Волгоград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-4
| Габриэль Сабо
|Раздельным решением
|M-1 Challenge 69 Battle in the Mountains 5
|16 июля 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Таргим, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|10-4
| Мурат Тляруков
|Единогласным решением
|ACB 37 - Young Eagles 9
|11 мая 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|10-3
| Шарпудин Магомедов
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Global Road to M-1: Battle in Nazran 2
|27 февраля 2016
|align=center|1
|align=center|1:14
|Назрань, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
| Магомедрашид Гаджимагомедов
|Нокаутом (удар)
|Volgograd Fight: Stalingrad Cup 10
|6 февраля 2016
|align=center|2
|align=center|1:23
|Волгоград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-3
| Карим Асадулаев
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Global - Road to M-1: Battle in Nazran
|12 декабря 2015
|align=center|3
|align=center|2:53
|Назрань, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|7-3
| Александр Панасюк
|Единогласным решением
|M-1 Challenge 61 - Battle of Narts
|20 сентября 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|Назрань, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-3
| Аслан Молов
|Единогласным решением
|Volgograd Federation MMA - Battle on Akhtuba
|4 октября 2014
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|-
|Победа
|align=center|5-3
| Николай Ивков
|Сабмишном (удушение)
|Volgograd Fight: Unity Martial Arts Festival 7
|5 мая 2014
|align=center|1
|align=center|N/A
|Волгоград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-3
| Александр Скрейверс
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 2
|9 марта 2014
|align=center|1
|align=center|0:58
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-3
| Магомед Мустафаев
|Сабмишном (удушение)
|LF - Legion Fight 18
|26 декабря 2013
|align=center|2
|align=center|2:45
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-2
| Иван Привалов
|Единогласным решением
|MFT Fight Festival VII
|29 ноября 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|Волгоград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-2
| Абармит Бизьяев
|Единогласным решением
|MFT - Stalingrad Cup 6
|3 сентября 2013
|align=center|2
|align=center|5:00
|Волгоград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-2
| Шамхан Данаев
|Сабмишном (удушение треугольником)
|Berkut Cup 2013 - 2 Round
|27 марта 2013
|align=center|2
|align=center|2:20
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|0-2
| Джамбулат Курбанов
|Единогласным решением
|Berkut Cup - 2012
|12 октября 2012
|align=center|2
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
| Мариф Пираев
|Единогласным решением
|UC - Unity Championships 3
|5 мая 2012
|align=center|2
|align=center|5:00
|Волгоград, Россия
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 
 

Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы Европы по панкратиону